Lyell-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:

 Lyell-Gletscher (Kalifornien) in der Sierra Nevada, Kalifornien, USA
 Lyell-Gletscher (Kanada) im Banff-Nationalpark, Alberta, Kanada
 Lyell-Gletscher (Neuseeland) auf der neuseeländischen Südinsel
 Lyell-Gletscher (Südgeorgien) im Zentrum der subantarktischen Insel Südgeorgien